Houdart ist der Familienname folgender Personen:
 Celia Houdart (* 1970), französische Schriftstellerin